

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Cielętniki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia 
 Cielętniki – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona

Zobacz też 
 Cielętnik